Kaho Shibuya: (澁 谷 果 歩, Shibuya Kaho; Tokio, 1991) es una modelo de cosplay japonesa, locutora de radio, actriz, youtuber, escritora y exactriz pornográfica.

Primeros años  
Shibuya nació en Tokio, Japón en 1991, hija de un destacado médico japonés, y creció viendo anime y manga japoneses.

Como una joven adulta, Shibuya se convirtió en reportera de béisbol para el periódico Tokyo Sports, cubriendo la Liga del Pacífico de Nippon Professional Baseball de 2013 a 2014

Para septiembre de 2014, Kaho recibió calificaciones en la enseñanza de inglés y en cuidado de niños,  y pasó a recibir una puntuación perfecta en los exámenes TOEIC.

Actriz porno 
Shibuya hizo su debut en la industria del cine para adultos en noviembre de 2014 firmando un acuerdo exclusivo con la etiqueta de video para adultos Alice Japan. Desde mayo de 2015 hasta abril de 2016, Shibuya se unió al grupo ídolo de la estrella de cine para adultos japonesa Sexy-J como su noveno miembro, y también grabó un sencillo en agosto de 2015. Desde abril de 2017 hasta noviembre de 2019, Shibuya presentó "Kaho Shibuya’s Tawawa Challenge" en la televisión japonesa Skyperfect.

Carrera después de la pornografía  
Desde que dejó la industria del cine para adultos, Shibuya se ha trasladado a una serie de proyectos en el campo del entretenimiento.

 Cosplay: Shibuya ha tomado su amor por el anime y el manga profesionalmente, apareciendo como invitada de cosplay en convenciones de anime a nivel internacional. También ha publicado dos libros de fotos de ella en varios disfraces de anime.
 Actuación: Después de haber hecho su debut como actriz principal en la película japonesa "Little Nights, Little Love" en septiembre de 2019, Shibuya actualmente se alinea para ser una actriz de voz en un próximo anime sin título.
 Radio y Youtube : Desde agosto de 2019, Shibuya ha sido la presentadora del programa de radio "Kaho Shibuya’s TOKUMORI".  También ha presentado su propio canal de YouTube "Omochan" a partir de noviembre de 2018.  
 Escritora: en julio de 2019, Shibuya escribió una memoria sobre su vida en la industria cinematográfica japonesa para adultos que, según ella, espera poder traducir al inglés.

Referencias

Enlaces externos 
 Kaho-Shibuya.com - Página oficial
 
 Instagram de Kaho Shibuya 
 Twitter de Kaho Shibuya 

Youtubers de Japón
Modelos femeninas de Japón
Actrices pornográficas de Japón
Escritoras de Japón
Cosplayers de Japón